Kees van Overveld (natuurkundige), een Nederlands natuurkundige
 Kees van Overveld (pedagoog), een Nederlands pedagoog